Romance of the West – film del 1930 diretto da  John Tansey, Robert Emmett Tansey (come Robert Tansey)
Romance of the West – cortometraggio del 1935 diretto da Ralph Staub
Romance of the West – film del 1946 diretto da Robert Emmett Tansey (come Robert Emmett)